Le tournoi de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du  au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Margaret Fredericks.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Navigation 

dames 1964
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1964
Sport en septembre 1964
Sport en octobre 1964